Chang’an Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chang'an Qu (härad i Kina, Shaanxi), 
 Chang'an Qu (härad i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar